El Rosario, expression espagnole signifiant « le rosaire » en français, peut aussi désigner :

Toponyme

El Rosario (Nariño), commune (municipio) située dans le département de Nariño ;

El Rosario (Santa Cruz de Ténérife), commune (municipio) située sur l'île de Tenerife, dans la province de Santa Cruz de Tenerife ;

El Rosario (Olancho), commune (municipio) située dans le département d'Olancho ;
 El Rosario (Comayagua), commune (municipio) située dans le département de Comayagua ;

El Rosario (Basse-Californie), communauté mexicaine de l'État de Basse-Californie ;
 El Rosario (Sinaloa), communauté mexicaine de l'État de Sinaloa ;
 El Rosario, une station de métro du métro de Mexico

El Rosario (Carazo), commune (municipio) située dans le département de Carazo ;

El Rosario (Cuscatlán), commune (municipio) située dans le département de Cuscatlán ;
 El Rosario (Salvador), commune (municipio) située dans le département de La Paz ;
 El Rosario (Morazán), commune (municipio) située dans le département de Morazán.

El Rosario, capitale de la paroisse civile de Yocoima de la municipalité de Caroní de l'État de Bolívar ;
 El Rosario, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Rosario de Perijá dans l'État de Zulia.

Voir aussi 
  : toponymes de langues espagnole et portugaise.

Homonymie de toponyme